Gilbert Houngbo a présidé plusieurs gouvernements au Togo :
 Gouvernement de Gilbert Fossoun Houngbo (1) du 
 Gouvernement de Gilbert Fossoun Houngbo (2) du